Nililompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nililompolo (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5,97 ha)
Nililompolo (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (15,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn